Vian ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Vian (1920–1959), französischer Schriftsteller
 Francis Vian (1917–2008), französischer Klassischer Philologe
 Giovanni Maria Vian (* 1952), italienischer Journalist, Philologe und Hochschullehrer
 Itamar Navildo Vian (* 1941), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Feira de Santana
 Nello Vian (1907–2000), italienischer Bibliothekar und Kirchenhistoriker
 Óscar Julio Vian Morales (1947–2018), guatemaltekischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof
 Philip Vian (1894–1968), britischer Admiral of the Fleet
 Roberto Vian (* 1965), italienischer Comiczeichner